Ping pong  – tennis da tavolo

Cinema 
 Ping-Pong  – film del 1902 diretto da James Williamson
 Ping Pong  – film del 1968 diretto da Gerd Oelschlegel
 Ping Pong  – film del 1986 diretto da Po-Chih Leong
 Ping Pong  – film del 2002 diretto da Fumihiko Sori
 Ping Pong  – film del 2012 diretto da Anson e Hugh Hartford

Musica 
 Ping Pong – gruppo musicale rock progressivo italiano
 PingPong – gruppo musicale israeliano, rappresentante di Israele all'Eurovision Song Contest 2000
 Ping Pong – album dei Ping Pong del 1973
 Ping Pong – album di Momus del 1997
 Ping pong – album di Gianni Drudi del 2001
 Ping Pong – EP degli Stereolab del 1994
 Ping Pong – singolo di Plastic Bertrand del 1982
 Ping Pong – brano dell'album E io ci sto del 1980 del cantante Rino Gaetano

Altro 
 Ping Pong  – manga
 Ping-Pong  – virus informatico
 Ping Pong  – programma di Rai 1 di Bruno Vespa del 1977
 Ping Pong  – videogioco del 1985